Antoni Cerdà i Barberà (Barcelona, 1939), científic català
 Antoni Cerdà i Lloscos (Santa Margalida, 1390 - Roma, 1459), teòleg mallorquí
 Antoni Cerdà Tarongí (Algaida, 1944 - Palma, 2013), ciclista mallorquí